Dobrynje ist der sorbische Name zweier Niederlausitzer Orte in der Gemeinde Neuhausen/Spree, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg:

 Groß Döbbern (Wjelike Dobrynje)
 Klein Döbbern (Małe Dobrynje)